Хокенхаймринг е писта за провеждане на автомобилни и мотоциклетни състезания, намираща се до град Хокенхайм, Германия. Домакин е на Голямата награда на Германия, кръг от световния шампионат Формула 1, от 1970 г.

Име 
Името на пистата идва от едноименния град в Германия, където се намира.

История 
Голямата награда на Германия за първи път се провежда на пистата през 1970 г., от 1986 до 2006 г. неизменно състезанието се провежда тук, а от 2006 г. Хокенхаймринг и Нюрбургринг се редуват за домакинство.

Победители във Формула 1

Вижте също 
 Писти за Формула 1
 Голяма награда на Германия

Външни препратки 

Писти от Формула 1
Автомобилни писти в Германия
Голяма награда на Германия
Баден-Вюртемберг